O Worg (também conhecido como Warg, Worgh e Worgue) é um anão do folclore escandinavo. Ele é conhecido por ser extremamente sujo, tanto pela sua característica quanto pela sua aparência física.

Nas lendas nórdicas, alega-se que pessoas de má higiene ou com tendências de coprofilia veneravam esse anão.

Folclore